Crahay ist der Familienname der folgenden Personen:

 Albert Crahay (1903–1991), belgischer Generalleutnant
 Charles Crahay (1885–unbekannt), belgischer Fechter
 Edmond Crahay (1883–1957), belgischer Fechter